Produce 101 () — южнокорейское реалити-шоу на выживание 2016 года от телеканала Mnet. Это был крупномасштабный проект, в котором публика «формирует» юнит гёрл-группы, выбирая участниц из 101 стажера из 46 развлекательных компаний, а также концепцию группы, дебютную песню и название группы. У шоу был второй по величине бюджет всех шоу, произведенных Mnet приблизительно четырех миллиардах вон (приблизительно 3,4 миллиона долларов).

Концепция 
Produce 101 — это проект женской группы по сотрудничеству с агентством, в котором участвуют 101 стажер из различных развлекательных компаний как в Южной Корее, так и за ее пределами. Из 101 стажера 11 будут выбраны для формирования юнитов гёрл-группы. Группа будет исполнять четыре песни вместе в течение года и выпустит дебютный альбом под лейблом CJ E&M, но позже участница может присоединиться к женской группе, которую планируют их агентства. Стажеры начали жить вместе 5 декабря 2015 года. Они вышли на сцену для своей первой групповой миссии в студии CJ E&M в Ильсане 27 декабря 2015 года.

Для обучения девушек были приглашены несколько артистов: актер-певец Чан Гён Сын в качестве наставника, вокалистка Brown Eyed Girls JeA и Ким Сон Ын в качестве преподавателей вокала, солистка Кахи с хореографом Бэ Ён Джун в качестве тренеров танцев и рэпер Cheetah для обучения рэпу. Кроме того, тренер Рей Ян отвечал за фитнес-тренировку девушек.

Пред-шоу промоушен 
Produce 101 был впервые показан в 453 эпизоде M! Countdown 17 декабря 2015 года. Группу представил Чан Гын Сок, и 98 из 101 участницы продемонстрировали свои таланты через песню «Pick Me».

С 18 по 25 декабря 101 участница были показаны через официальный сайт, Facebook, Instagram и Naver TV Cast. Каждая девушка была представлена с профилем, фотографиями и видео.

21 января 2016 года в конфиренц-центре в Ёыйдо, Сеул, состоялась презентация шоу. MC Чан Гын Сок, пять наставников и 97 из 101 стажеров присутствовал, и на презентации. В ходе мероприятия было выявлено, что группа девушек из Produce 101 с одиннадцатью участницами дебютируют под управлением YMC Entertainment.

Конкурсантки

Противоречия 
Противоречие возникло после того, как 16 февраля 2016 года Ilgan Sports обнародовал условия контракта между CJ E&M и агентствами Produce 101 для публики. Согласно контракту, агентствам и стажерам запрещено возбуждать судебные иски против манипулируемых изменений, внесенных в шоу и от раскрытия невыпущенной информации. Хотя агентства распределяют расходы на производство музыки, стажеры не получат оплату за участие в шоу, а CJ E&M получит половину прибыли от музыкальных релизов Produce 101, а агентства, представленные в релизе, поделятся остатком.

Партнер шоу заявил, что «было бы прискорбно, что содержание контракта было раскрыто», и подчеркнул, что условия, изложенные в контракте, «юридически распространены» и «сделаны для защиты редакционных прав производителей и предотвращения любых спойлеры шоу.»

Ранг 
11 лучших участниц конкурса были выбраны благодаря популярному онлайн-голосованию на домашней странице Produce 101 и голосованию в прямом эфире аудитории, показанном в конце каждого эпизода. Этот рейтинг определил 11 участниц, которые сформируют юнит гёрл-группы.

В течение первого и второго периода голосования зрителям разрешается выбирать 11 стажеров за голос, однако в третьем туре система изменилась только на одного стажера за голос.

Первый период голосования 

Примечания
 В 4 эпизоде 4 дополнительные 1000 очков дают девочкам команд-победителей.
 Рейтинг 5 эпизода является результатом объединения онлайн-голосов девушек и живых голосов из предыдущего эпизода.

Второй и третий период голосования 

Примечания
 Рейтинг для 7 и 9 эпизодов не был показан из-за второго и третьего исключения.

Результат 

Во время последнего эпизода, вышедшего в эфир 1 апреля 2016 года, Чон Гён Сын объявил название юнита гёрл-группы: I.O.I (кор: 아이오 아이).

Дискография

Песни

Рейтинг

Международная трансляция 
 В Японии первый эпизод Produce 101 вышел в эфир через Mnet Japan 3 апреля 2016 года, после чего каждую пятницу начинались 11 недель, начиная с 8 апреля.
 В азиатском и североамериканском регионе первый эпизод Produce 101 был показан по каналу Chanell M 4 мая 2016 года, а затем по 11 недель каждую среду, начиная с 11 мая.

После шоу 
 I.O.I дебютировали с мини-альбомом Chrysalis 4 мая 2016 года.
 Несколько участниц группы возобновили деятельность в своих агентствах:
 Чон Чэён (вместе с Хи Хиён) вернулись в DIA и выпустили первый мини-альбом Happy Ending 14 июня 2016.
 Ким Сечжон и Кан Мина (вместе с Ким Наён) дебютировали в Gugudan с мини-альбомом Act. 1 The Little Mermaid 28 июня 2016.
 Ю Ёнчжон была объявлена новой участницей южнокорейско-китайской гёрл-группы Cosmic Girls и выпустил свой второй мини-альбом The Secret 17 августа 2016 года.
 Лим Наён и Чжоу Цзецюн дебютировали в гёрл-группе Pristin с первым мини-альбомом Hi! Pristin 21 марта 2017. Pristin были расформированы 24 мая 2019 года. Чжоу Цзецюн осталась в Pledis Entertainment, а Лим Наён покинула агентство.
 Ким Чонха дебютировала сольно 7 июня 2017 года с мини-альбомом Hands on Me с заглавным треком «Why Don’t You Know» с участием Nucksal.
 Ким Доён и Чхве Ючжон дебютировали в гёрл-группе Weki Meki с мини-альбомом Weme 8 августа, 2017.
 Семья Ким Сохе решила выкупить ее контракт с RedLine Entertainment, а затем создала новое агентство S&P (Shark & Penguin) Entertainment.
 Саб-юнит I.O.I выпустили цифровой сингл «Whatta Man» 8 августа 2016.
 I.O.I выпустили последний мини-альбом Miss Me?17 октября 2016.
 I.O.I должны были вернуться в октябре 2019 года с девятью участниками, исключая Ю Ёнчжон и Чон Соми управлением Swing Entertainment и Studio Blu. Однако проект был отменен из-за конфликта графика.
  Другие участницы
I.B.I были сформированы из 5 отстраненных стажеров, они выпустил их первый сингл «MOLAE MOLAE» 18 августа. Они известны как «сестринская группа I.O.I» в рамках LOEN Entertainment.
 Хан Хери (12 место)
 Ли Сухён (13 место)
 Ким Сохи (15 место)
 Юн Чэкён (16 место)
 Ли Хэин (17 место)
 Ли Сухён (13-е место) покинула SS Entertainment в мае 2106 года после судебного разбирательства.
 Ким Сохи (15-е место) из The Music Works первоначально попала в официальный состав участников корейской драматической экранизации популярного японского аниме The Idolmaster, но отступила. Позже она присоединилась к C.I.V.A вместе с Юн Чэкён. Она дебютировала с мини-альбомом The Fillette 8 ноября 2017 года с заглавным треком «Sobok Sobok» с участием Ези из Fiestar. Она покинула The Music Works 11 июля 2019 года. Затем она подписала контракт на n.CH Entertainment и присоединилась к NATURE 8 октября 2019 года.
 Юн Чэкён (16-е место) DSP Media выпустил цифровой сингл в сотрудничестве с Чэкён «Clock» в мае 2016 года. В июле 2016 года она присоединилась к группе проктной герл-группе C.I.V.A, которая была результатом шоу «Momentumentary The God of Music 2». Она была добавлена в качестве участницы герл-группы DSP Media APRIL в апреле 11 ноября 2016 года.
 Ли Хэин (17-е место) покинула SS Entertainment в мае 2016 года после месяца юридической битвы. Вместе с Ли Сухён она позже появилась в эпизодической роли в фильме «Бог музыки 2». Хэин сыграла второстепенную роль в римейке корейской дорамы в 2016 году «Что-то около 1 %». Она также присоединилась как участница реалити-шоу на выживание Idol School.
 Участницы дебютировшие в своих группах:
 Ым Ши Кай вернулась в свою гонконгскую женскую группу As One (AS 1) и выпустила сингл «Hey Ya!» (헤이 야) 4 мая 2016 года.
 Ки Хи Хен (Кэти) присоединился к DIA вместе с Чон Чэён, а позже стала лидером группы. Они выпустили свой первый мини-альбом Happy Ending 14 июня 2016 года.
 Квон Ынби официально присоединилась к CLC в июне 2016.
 Пак Хэён, Ким Мисо и Хео Сэм (теперь Суён) дебютировали с A.DE в компании 2able со своим первым синглом «Strawberry» 19 июня 2016 года.
 Ким Минджи, Ли Джинхи, Пак Сехи, Ким Хённын и из Kconic Entertainment, дебютировали в группе Bulldok с синглом «Why Not» 20 октября 2016 года.
 Кан Кёнвон, Кан Йебин, Ким Минкён и Чон ЫнУ из Pledis Entertainment выпустили цифровой сингл «We» 28 июня 2016 года и дебютировали в составе женской группы Pristin и выпустили свой первый мини-альбомо Hi! Pristin 21 марта 2017 года. Pristin распались 24 мая 2019 года, когда несколько человек покинули Pledis Entertainment. 3 ноября 2019 года девушки дебютировали в группе Hinapia. 21 августа 2020 года группа была расформирована, предположительно из-за финансовых трудностей, вызванных пандемией коронавируса.
 Ким Тэха покинула Starship Entertainment и присоединилась к Dublekick Entertainment и была объявлена новой участницей Momoland 4 апреля, 2017.
 Чон Хэрим дебютировалав гёрл-группе Weki Meki 8 августа 2017.
 Ли Со Чжон покинула LOUDers Entertainment, и подписала контракт с Fantagio. Она появилась в клипе Astro «Confession» в ноябре 2016 года и дебютировала с Weki Meki 8 августа 2017 года.
 Ли Сумин покинула Fantagio в апреле 2016 года. Она появилась в качестве участника 6-го сезона K-pop Star. В апреле 2017 года она подписала контракт с LOEN Entertainment. Она появилась в программе JTBC & YG Survival под названием Mix9Nine вместе с другими стажерами LOEN. LOEN планировал дебютировать с ней в 2018 году вместе с другим участником Produce 101 Пак Соён в новой женской группе.
 Пак Соён готовилась к дебюту в 2018 году с женской группой Loen.
 Ким Чжа Ён покинула Happy Face Entertainment, и подписала контракт с Trivus Entertainment, и дебютировала в 1NB 29 ноября 2017 года. 27.04.2018 группа была расформированна.
  Участницы дебютировшие сольно
 Хван Инсон выпустила сингл «Emoticon» 28 апреля 2016 года.
 Ким Учжон дебютировал под именем D.A.L в качестве сольного исполнителя 4 августа 2016 года с синглом «Fireworks» с участием Ким Чжехо из Histori под именем Bignose.
 Ким Джуна дебютировала в качестве сольного исполнителя 12 сентября 2016 года с синглом «Summer Dream».
 Кан Сира выпустила сингл «Don’t Wanna Forget» 18 января 2017.
 Кан Сивон (36-е место) дебютировала в апреле 2019 года с синглом «Click Click».
 Чон Соён позже участвовала реалити-шоу на выживании Unpretty Rapstar 3. Она дебютировала 5 ноября 2017 года с синглом «Jelly». Она дебютировала в новой гёрл-группе от Cube Entertainment (G)I-DLE.
 Ким Шихён присоединилась к YeuHua Entertainment в апреле 2016. Затем она приняла участие в реалити-шоу Produce 48. Она дебютировала с EVERGLOW 18 марта 2019 года.
 Им Хесан присоединилась к гоу к The Uni+'' и женской группе H.U.B.
 Ли Сумин покинул FAVE Entertainment и подписал контракт с Mystic Story Entertainment.
 Ю Суа (53-е место) в настоящее время в Krazy Ent. Она является участницей преддебютной гёрл-группы OAHSIS, а 16 ноября дебютировала в гёрл-группе AQUA.

Примечания 

Реалити-шоу
Шоу талантов
Телепередачи Республики Корея